Miejscowości w Rumunii
 Plevna – wieś w okręgu Călărași, w gminie Lupșanu
 Plevna – wieś w okręgu Călărași, w gminie Lupșanu
 Plevna – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Rediu

 Miejscowości w USA
 Plevna – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Plevna – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Fallon
 Plevna – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Knox

 Gminy w USA
 Plevna (ang. Plevna Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno